Клирмонт има више значења:
 Клирмонт (Вајоминг)
 Клирмонт (Мисури)